Катерине Сијачоке () колумбијска је глумица.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Колумбијски глумци